Денис Морозов:
 Морозов, Денис Сергеевич (1985—2008) — российский игрок в мини-футбол.
 Морозов, Денис Станиславович (род. 1973) — российский предприниматель.